RDP steht als Abkürzung für:
 Radiodifusão Portuguesa, eine portugiesische Rundfunkanstalt
 Recreational Dive Planner, eine Tauchtabelle der „Professional Association of Diving Instructors“
 Reife- und Diplomprüfung, Matura an Berufsbildenden Höheren Schulen in Österreich

Personen:
 Richard David Precht (* 1964), deutscher Philosoph

Politik:
 Radikaldemokratische Partei, deutsche Partei zwischen 1930 und 1933
 Rally for Democracy and Progress (Namibia), politische Partei in Namibia
 Rassemblement démocratique et populaire, politische Partei im Senegal
 Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès, politische Partei in Niger

Technik:
 Radar Data Processor, Prozessrechner in einem Radargerät
 Recursive Descent Parser, Technik aus dem Compilerbau
 Reliable Data Protocol, Transportprotokoll für binäre Daten
 Remote Desktop Protocol, Netzwerkprotokoll von Microsoft

Verbände:
 Rat Deutscher Planetarien, ehemalige Vertretungsgemeinschaft großer deutscher Planetarien (1987–2011), siehe Planetarium #Deutschland, Österreich, Schweiz
 Rat der Deutschen in Polen, Dachverband der Deutschen in Polen
 Reichsschaft Deutscher Pfadfinder, deutscher Pfadfinderbund, der zwischen 1932 und 1934 existierte
 Reichsverband der Deutschen Presse, deutsche Berufsorganisation für Journalisten von 1910 bis 1945
 Ring Deutscher Pfadfinderinnenverbände, ehem. Dachorganisation vierer großer Pfadfinderinnenverbände in Deutschland (bis 2021)

RdP steht als Abkürzung für:
 Ring deutscher Pfadfinderverbände, ehem. Dachorganisation vierer großer Pfadfinderverbände in Deutschland (bis 2021)

rdp steht als Abkürzung für:
 Ring deutscher Pfadfinder*innenverbände, Dachorganisation von fünf großen Pfadfinder- und Pfadfinderinnenverbänden in Deutschland

RDP